

Geografia 
 Egitto
 Amada – località nella parte sud del Paese appartenente all'antica Nubia
 Messico
 Paso de la Amada – sito archeologico nello stato del Chiapas
 Stati Uniti d'America
 Amada Acres – census-designated place della contea di Starr, Stato del Texas

Persone 
 Ibrahim Amada – calciatore malgascio, centrocampista

Altro 
 Amada mia – album di Caterina Caselli pubblicato nel 1990
 Pátria Amada – inno nazionale del Mozambico